La Repubblica Socialista Sovietica di Armenia  (; ) fu una delle repubbliche socialiste che facevano parte dell'Unione Sovietica.

Storia 
L'Armenia persiana passa sotto il dominio russo nel 1828. Indipendente dal 1918 al 1920, entra nell'URSS come Repubblica Socialista Federativa Sovietica Transcaucasica (insieme all'Azerbaigian e alla Georgia) nel 1922 finché nel 1936 nasce la Repubblica Socialista Sovietica dell'Armenia. A causa di una certa spinta nazionalistica, presente in Armenia, nel 1988 ci furono forti tensioni nei confronti dell'Azerbaigian per il controllo del Nagorno Karabakh che videro la formazione di milizie armate. Nel 1991 si proclamò unilateralmente indipendente dall'Unione Sovietica.

Inno

Versione armena 
Սովետական ազատ աշխարհ Հայաստան,

Բազում դարեր դաժան ճամփա դու անցար,

Քաջ որդիք քո մաքառեցին քեզ համար,

Որ դառնաս դու մայր հայրենիք հայության:

Փառք քեզ, միշտ փառք, Սովետական Հայաստան,

Աշխատասեր, ճարտարագործ-շինարար,

Ժողովրդոց սուրբ դաշինքով անսասան՝

Դու ծաղկում ես և կերտում լույս ապագադ:

Լենինն անմահ մեզ հուրն անշեջ պարգևեց,

Մեր դեմ շողաց երջանկաբեր այգաբաց,

Հոկտեմբերը կործանումից մեզ փրկեց

եվ տվեց մեզ նոր, պայծառ կյանք փառապանծ:

Փառք քեզ, միշտ փառք, Սովետական Հայաստան,

Աշխատասեր, ճարտարագործ-շինարար,

Ժողովրդոց սուրբ դաշինքով անսասան՝

Դու ծաղկում ես և կերտում լույս ապագադ:

Մեծ Ռուսիան մեզ եղբայրության ձեռք մեկնեց,

Մենք կերտեցինք ամրակուռ նոր պետություն,

Լենինյան մեր կուսակցությունն իմաստուն

Հաղթորեն մեզ դեպ կոմունիզմ է տանում:

Փառք քեզ, միշտ փառք, Սովետական Հայաստան,

Աշխատասեր, ճարտարագործ-շինարար,

Ժողովրդոց սուրբ դաշինքով անսասան՝

Դու ծաղկում ես և կերտում լույս ապագադ:

Traslitterazione latina 
Sovetakan azad ashkharh Hayastan,

Bazum darer dagan champa du ancar,

Qaj vordiq ko maqarecin qez hamar,

Vor darnüs du mayr Hayreniq hayutyan

Parq qez, misht parq Sovetakan Hayastan,

Ashxataser, chartaragorc-shinarar,

Gogovrdoc surb dashinkov ansasan,

Du caxkum es u kertum luys apagad.

Leninn anmah mez hurn anshej pargevec,

Mer dem shoxac erjankaber aygabac,

Hoktember korcanumic mez prkec

Ev tvëč mez nör, paycar kyanq parapanz.

Parq qez, misht parq Sovetakan Hayastan,

Ashxataser, chartaragorc-shinarar,

Gogovrdoc surb dashinkov ansasan,

Du caxkum es u kertum luys apagad.

Mec Rusian mez exbayrutyan dzerq meknec,

Menq kertecinq amrakur nor petutun,

Leninyan mer kusakcutun imastun,

Hakhtoren mez dep komunizm e tanum

Parq qez, misht parq Sovetakan Hayastan,

Ashxataser, chartaragorc-shinarar,

Gogovrdoc surb dashinkov ansasan,

Du caxkum es u kertum luys apagad.

Onorificenze

Voci correlate 
Repubblica Socialista Federativa Sovietica Transcaucasica

Altri progetti